Le sigle INJS peut désigner :

 un Institut national de jeunes sourds, en France,
 l'Institut national de la jeunesse et des sports, à Yaoundé, au Cameroun,
 le stade INJS - stade de football de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports ivoirien - situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire.